Titanus steht für

 Titanus (Gattung), eine Käfergattung
 Titanus (Comic), eine deutschsprachige Comicserie aus den 1950er Jahren
 Titanus (Filmproduktionsfirma), eine italienische Filmproduktionsfirma
 Titanus (Roman), einen Roman von Eberhardt del’Antonio